Дэнни Уильямс
 Уильямс, Дэнни (род. 1973) — британский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжёлой весовой категории.
 Уильямс, Дэнни — политик.
 Уильямс, Дэнни (род. 1989) — американский футболист, опорный полузащитник клуба «Рединг» и сборной США.